Основна стаття: Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 2012

Чемпіонкою Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу 2011 року була Кім Клейстерс, Бельгія. Вона програла в півфіналі майбутній чемпіонці Вікторії Азаренко, Білорусь.

Сіяні гравці 

  Каролін Возняцкі (чвертьфінал)
  Петра Квітова (півфінал)
  Вікторія Азаренко (чемпіонка)
  Марія Шарапова (фінал)
  Лі На (4 коло)
  Саманта Стосур (1 коло)
  Віра Звонарьова (3 коло)
  Агнешка Радванська (чвертьфінал)
  Маріон Бартолі (3 коло)
  Франческа Ск'явоне (2 коло)
  Кім Клейстерс (півфінал)
  Серена Вільямс (4 коло)
  Єлена Янкович (4 коло)
  Сабіне Лісіцкі  (4 коло)
  Анастасія Павлюченкова (2 коло)
  Пен Шуай ''(2 коло)

<ol start=17>
 Домініка Цибулкова ''(2 коло)
 Світлана Кузнецова ''(3 коло)
 Флавія Пеннетта'' (1 коло)
 Даніела Гантухова ''(3 коло)
 Ана Іванович ''(4 коло)
 Юлія Ґерґес ''(4 коло)
 Роберта Вінчі ''(2 коло)
 Луціє Шафарова ''(1 коло)
 Кая Канепі ''(2 коло)
 Анабель Медіна Ґарріґес (3 коло)
 Марія Кириленко ''(3 коло, травма ноги)
 Яніна Вікмаєр ''(1 коло)
 Надія Петрова ''(2 коло)
 Анджелік Кербер ''(3 коло)
 Моніка Нікулеску ''(3 коло)
 Петра Цетковська ''(2 коло)

Сітка

Фінальна частина 
{{Теніс сітка 1/4 3
|RD1=Чвертьфінал
|RD2=Півфінал
|RD3=Фінал
| team-width=175
|RD1-seed1=1
|RD1-team1= Каролін Возняцкі
|RD1-score1-1=3
|RD1-score1-2=64
|RD1-score1-3=
|RD1-seed2=11
|RD1-team2= Кім Клейстерс
|RD1-score2-1=6
|RD1-score2-2=77
|RD1-score2-3=
|RD1-seed3=3
|RD1-team3= Вікторія Азаренко
|RD1-score3-1=60
|RD1-score3-2=6
|RD1-score3-3=6
|RD1-seed4=8
|RD1-team4=
|RD1-score4-1=77
|RD1-score4-2=0
|RD1-score4-3=2
|RD1-seed5=
|RD1-team5= Катерина Макарова
|RD1-score5-1=2
|RD1-score5-2=3
|RD1-score5-3=
|RD1-seed6=4
|RD1-team6= Марія Шарапова
|RD1-score6-1=6
|RD1-score6-2=6
|RD1-score6-3=
|RD1-seed7=
|RD1-team7= Сара Еррані
|RD1-score7-1=4
|RD1-score7-2=4
|RD1-score7-3=
|RD1-seed8=2
|RD1-team8= Петра Квітова
|RD1-score8-1=6
|RD1-score8-2=6
|RD1-score8-3=
|RD2-seed1=11
|RD2-team1= Кім Клейстерс
|RD2-score1-1=4
|RD2-score1-2=6
|RD2-score1-3=3
|RD2-seed2=3
|RD2-team2={{nowrap| Вікторія Азаренко}}
|RD2-score2-1=6
|RD2-score2-2=1
|RD2-score2-3=6
|RD2-seed3=4
|RD2-team3= Марія Шарапова
|RD2-score3-1=6
|RD2-score3-2=3
|RD2-score3-3=6
|RD2-seed4=2
|RD2-team4= Петра Квітова
|RD2-score4-1=2
|RD2-score4-2='''6
|RD2-score4-3=4
|RD3-seed1=3
|RD3-team1={{nowrap| Вікторія Азаренко}}
|RD3-score1-1=6
|RD3-score1-2='''6
|RD3-score1-3=
|RD3-seed2=4
|RD3-team2= Марія Шарапова
|RD3-score2-1=3
|RD3-score2-2=0
|RD3-score2-3=

}}

Верхня частина

Секція 1 
{{Теніс16 3
|RD1=1 коло
|RD2=2 коло
|RD3=3 коло
|RD4=4 коло

|RD1-seed01=1
|RD1-team01= К Возняцкі
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=
|RD1-team02= А Родіонова
|RD1-score02-1=2
|RD1-score02-2=1
|RD1-score02-3=
|RD1-seed03=WC
|RD1-team03= А Барті
|RD1-score03-1=2
|RD1-score03-2=64
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= А Татішвілі
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=77
|RD1-score04-3=
|RD1-seed05=
|RD1-team05= П Пармантьє
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=5
|RD1-score05-3=6
|RD1-seed06=
|RD1-team06= А Кудрявцева
|RD1-score06-1=3
|RD1-score06-2=7
|RD1-score06-3=3
|RD1-seed07=
|RD1-team07= А Корне
|RD1-score07-1=7
|RD1-score07-2=0
|RD1-score07-3=3
|RD1-seed08=31
|RD1-team08= М Нікулеску
|RD1-score08-1=5
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=6
|RD1-seed09=24
|RD1-team09= Л Шафарова
|RD1-score09-1=2
|RD1-score09-2=4
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=
|RD1-team10= К Макгейл
|RD1-score10-1=6
|RD1-score10-2=6
|RD1-score10-3=
|RD1-seed11=Q
|RD1-team11= І Павлович
|RD1-score11-1=5
|RD1-score11-2=64
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=
|RD1-team12= М Еракович
|RD1-score12-1=7
|RD1-score12-2=77
|RD1-score12-3=
|RD1-seed13=Q
|RD1-team13= К Чанг
|RD1-score13-1=6
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=
|RD1-team14= П Мартич
|RD1-score14-1=4
|RD1-score14-2=2
|RD1-score14-3=
|RD1-seed15=Q
|RD1-team15= Л Робсон
|RD1-score15-1=2
|RD1-score15-2=0
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=13
|RD1-team16= Є Янкович
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=
|RD2-seed01=1
|RD2-team01= К Возняцкі
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=77
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=
|RD2-team02= А Татішвілі
|RD2-score02-1=1
|RD2-score02-2=64
|RD2-score02-3=
|RD2-seed03=
|RD2-team03= П Пармантьє
|RD2-score03-1=6
|RD2-score03-2=4
|RD2-score03-3=1
|RD2-seed04=31
|RD2-team04= М Нікулеску
|RD2-score04-1=4
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=6
|RD2-seed05=
|RD2-team05= К Макгейл
|RD2-score05-1=3
|RD2-score05-2=77
|RD2-score05-3=6
|RD2-seed06=
|RD2-team06= М Еракович
|RD2-score06-1=6
|RD2-score06-2=64
|RD2-score06-3=3
|RD2-seed07=Q
|RD2-team07= К Чанг
|RD2-score07-1=4
|RD2-score07-2=2
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=13
|RD2-team08= Є Янкович
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=
|RD3-seed01=1
|RD3-team01= К Возняцкі
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=31
|RD3-team02= М Нікулеску
|RD3-score02-1=2
|RD3-score02-2=2
|RD3-score02-3=
|RD3-seed03=
|RD3-team03= К Макгейл
|RD3-score03-1=2
|RD3-score03-2=0
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=13
|RD3-team04= Є Янкович
|RD3-score04-1=6
|RD3-score04-2=6
|RD3-score04-3=
|RD4-seed01=1
|RD4-team01= К Возняцкі
|RD4-score01-1=6
|RD4-score01-2='''7
|RD4-score01-3=
|RD4-seed02=13
|RD4-team02= Є Янкович
|RD4-score02-1=0
|RD4-score02-2=5
|RD4-score02-3=
}}

Секція 2 
{{Теніс16 3
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= 3 коло
| RD4= 4 коло

|RD1-seed01=11
|RD1-team01= К Клейстерс
|RD1-score01-1=7
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=Q
|RD1-team02= МЖ Келер
|RD1-score02-1=5
|RD1-score02-2=1
|RD1-score02-3=
|RD1-seed03=
|RD1-team03= С Форец Гакон
|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= О Балтача
|RD1-score04-1=2
|RD1-score04-2=4
|RD1-score04-3=
|RD1-seed05=
|RD1-team05= А Рус
|RD1-score05-1=64
|RD1-score05-2=1
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= Л Цуренко
|RD1-score06-1=77
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=
|RD1-seed07=Q
|RD1-team07= В Лепченко
|RD1-score07-1=6
|RD1-score07-2=3
|RD1-score07-3=2
|RD1-seed08=20
|RD1-team08= Д Гантухова
|RD1-score08-1=4
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3='''6
|RD1-seed09=26
|RD1-team09={{Nowrap| А Медіна Ґарріґес}}
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=
|RD1-team10= Е Бірнерова
|RD1-score10-1=3
|RD1-score10-2=3
|RD1-score10-3=
|RD1-seed11=
|RD1-team11= П Майр-Ахляйтнер
|RD1-score11-1=2
|RD1-score11-2=4
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=
|RD1-team12= О Говорцова
|RD1-score12-1=6
|RD1-score12-2=6
|RD1-score12-3=
|RD1-seed13=
|RD1-team13= С Арвідссон
|RD1-score13-1=3
|RD1-score13-2=1
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=WC
|RD1-team14= О Роговська
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=
|RD1-seed15=
|RD1-team15= К Первак
|RD1-score15-1=3
|RD1-score15-2=1
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=5
|RD1-team16= Лі На
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=
|RD2-seed01=11
|RD2-team01= К Клейстерс
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=
|RD2-team02= С Форец Гакон
|RD2-score02-1=0
|RD2-score02-2=1
|RD2-score02-3=
|RD2-seed03=
|RD2-team03= Л Цуренко
|RD2-score03-1=6
|RD2-score03-2=4
|RD2-score03-3=3
|RD2-seed04=20
|RD2-team04= Д Гантухова
|RD2-score04-1=4
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3='''6
|RD2-seed05=26
|RD2-team05={{Nowrap| А Медіна Ґарріґес}}
|RD2-score05-1=6
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=
|RD2-team06= О Говорцова
|RD2-score06-1=1
|RD2-score06-2=0
|RD2-score06-3=
|RD2-seed07=WC
|RD2-team07= О Роговська
|RD2-score07-1=2
|RD2-score07-2=2
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=5
|RD2-team08= Лі На
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=
|RD3-seed01=11
|RD3-team01= К Клейстерс
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=20
|RD3-team02= Д Гантухова
|RD3-score02-1=3
|RD3-score02-2=2
|RD3-score02-3=
|RD3-seed03=26
|RD3-team03=
|RD3-score03-1=0r
|RD3-score03-2=
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=5
|RD3-team04= Лі На'''
|RD3-score04-1=3
|RD3-score04-2=
|RD3-score04-3=
|RD4-seed01=11
|RD4-team01=

Секція 3

Секція 4

Нижня частина

Секція 5 
{{Теніс16 3
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= 3 коло
| RD4= 4 коло

|RD1-seed01=7
|RD1-team01= В Звонарьова
|RD1-score01-1=77
|RD1-score01-2=65
|RD1-score01-3=6
|RD1-seed02=
|RD1-team02= А Дулґеру
|RD1-score02-1=64
|RD1-score02-2=77
|RD1-score02-3=3
|RD1-seed03=
|RD1-team03= Є Родіна
|RD1-score03-1=3
|RD1-score03-2=1
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= Л Градецька
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3=
|RD1-seed05=
|RD1-team05= К Макарова
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=2
|RD1-score05-3=6
|RD1-seed06=
|RD1-team06= Т Танасугарн
|RD1-score06-1=0
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=0
|RD1-seed07=
|RD1-team07= Ю Ланссон
|RD1-score07-1=2
|RD1-score07-2=4
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=25
|RD1-team08= К Канепі
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=
|RD1-seed09=17
|RD1-team09= Д Цибулкова
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=
|RD1-team10= М Рибарікова
|RD1-score10-1=3
|RD1-score10-2=1
|RD1-score10-3=
|RD1-seed11=
|RD1-team11= Р Маріно
|RD1-score11-1=4
|RD1-score11-2=2
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=
|RD1-team12= Ґ Арн
|RD1-score12-1=6
|RD1-score12-2=6
|RD1-score12-3=
|RD1-seed13=
|RD1-team13= І Бремон
|RD1-score13-1=0
|RD1-score13-2=4
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=
|RD1-team14={{Nowrap| Б Заглавова-Стрицова}}
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=
|RD1-seed15=
|RD1-team15= Т Пашек
|RD1-score15-1=3
|RD1-score15-2=2
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=12
|RD1-team16= С Вільямс
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=
|RD2-seed01=7
|RD2-team01= В Звонарьова
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=77
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=
|RD2-team02= Л Градецька
|RD2-score02-1=1
|RD2-score02-2=63
|RD2-score02-3=
|RD2-seed03=
|RD2-team03= К Макарова
|RD2-score03-1=6
|RD2-score03-2=7
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=25
|RD2-team04= К Канепі
|RD2-score04-1=2
|RD2-score04-2=5
|RD2-score04-3=
|RD2-seed05=17
|RD2-team05= Д Цибулкова
|RD2-score05-1=2
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=8
|RD2-seed06=
|RD2-team06= Ґ Арн
|RD2-score06-1=6
|RD2-score06-2=3
|RD2-score06-3=10
|RD2-seed07=
|RD2-team07=
|RD2-score07-1=0
|RD2-score07-2=4
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=12
|RD2-team08= С Вільямс
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2='''6
|RD2-score08-3=
|RD3-seed01=7
|RD3-team01= В Звонарьова
|RD3-score01-1=67
|RD3-score01-2=1
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=
|RD3-team02=

Секція 6 
{{Теніс16 3
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= 3 коло
| RD4= 4 коло

|RD1-seed01=14
|RD1-team01= С Лісіцкі
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=4
|RD1-score01-3=6
|RD1-seed02=Q
|RD1-team02= Ш Феґеле
|RD1-score02-1=2
|RD1-score02-2=6
|RD1-score02-3=4
|RD1-seed03=
|RD1-team03= Ш Пеєр
|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=WC
|RD1-team04= І Голланд
|RD1-score04-1=2
|RD1-score04-2=0
|RD1-score04-3=
|RD1-seed05=
|RD1-team05= С Стівенс
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=6
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06=
|RD1-score06-1=4
|RD1-score06-2=2
|RD1-score06-3=
|RD1-seed07=
|RD1-team07= Ш Схеперс
|RD1-score07-1=3
|RD1-score07-2=6
|RD1-score07-3=0
|RD1-seed08=18
|RD1-team08= С Кузнєцова
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=3
|RD1-score08-3=6
|RD1-seed09=30
|RD1-team09= Анджелік Кербер
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=WC
|RD1-team10= Б Бобусич
|RD1-score10-1=1
|RD1-score10-2=3
|RD1-score10-3=
|RD1-seed11=
|RD1-team11= С Дюбуа
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=1
|RD1-score11-3=6
|RD1-seed12=
|RD1-team12= О Весніна
|RD1-score12-1=4
|RD1-score12-2=6
|RD1-score12-3=4
|RD1-seed13=
|RD1-team13= М Мінелла
|RD1-score13-1=1
|RD1-score13-2=1
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=Q
|RD1-team14= Дж Гемптон
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=
|RD1-seed15=
|RD1-team15= Х Дулько
|RD1-score15-1=0
|RD1-score15-2=1
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=4
|RD1-team16= М Шарапова
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=
|RD2-seed01=14
|RD2-team01= С Лісіцкі
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=
|RD2-team02= Ш Пеєр
|RD2-score02-1=1
|RD2-score02-2=2
|RD2-score02-3=
|RD2-seed03=
|RD2-team03= С Стівенс
|RD2-score03-1=66
|RD2-score03-2=5
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=18
|RD2-team04=

Секція 7

Секція 8 
{{Теніс16 3
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= 3 коло
| RD4= 4 коло

|RD1-seed01=15
|RD1-team01=

Виноски 

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу
Тур WTA 2012
2012 у тенісі